Барбо́за () — португальская фамилия. Известные носители:

 Барбоза, Адониран (1910—1982) — псевдоним популярного бразильского певца Жуана Рубинату.
 Барбоза, Аугустин (1913—1998) — парагвайский певец и композитор.
 Барбоза, Габриэл (род. 1996) — бразильский футболист, нападающий клуба «Сантос».
 Барбоза, Жоржи (1902—1972) — поэт и писатель из Кабо-Верде.
 Барбоза, Леандро (род. 1982) — бразильский баскетболист.
 Барбоза, Дуарте (ум. 1521) — португальский мореплаватель и писатель.
 Барбоза, Дэвид — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Барбоза, Мариу (1918—2007) — министр иностранных дел Бразилии в 1969—1974 годах.
 Барбоза, Моасир (1921—2000) — бразильский футболист, вратарь.
 Барбоза, Педру (род. 1970) — португальский футболист.
 Барбоза, Полиана (род. 1991) — бразильская футболистка.
 Барбоза, Рафаэл (1926—2007) — политик Гвинеи-Бисау.
 Барбоза, Руй (1849—1923) — бразильский политик и писатель.
 Барбоза, Седрик (род. 1976) — французский футболист.
 Барбоза, Эдсон (род. 1986) — бразильский боец смешанного стиля.
 Барбоза, Эвандро (род. 1992) — бразильский шахматист, гроссмейстер (2016).
 Барбоза, Элдер (род. 1987) — португальский футболист, вингер греческого «АЕК».
 Барбоза, Эуклидес (1909—1988) — бразильский футболист, центральный защитник.

Составные фамилии
 Руй Барбоза, Марина (род. 1995) — бразильская актриса, фотомодель и телеведущая.
 Барбоза Перейра, Рикарду Домингуш (род. 1993) — португальский футболист.
 Барбоза да Силва, Данило (род. 1996) — бразильский футболист.
 Коста, Диего (футболист, 1999) (Диего Энрике Коста Барбоза) (род. 1999) — бразильский футболист, защитник.

См. также